Archibald Cochrane kan syfta på:

* Archibald Cochrane, 9:e earl av Dundonald (1749–1831), skotsk uppfinnare
 Archibald Cochrane (1783–1829), brittisk sjöofficer
 Archibald Cochrane (1874–1952), brittisk sjöofficer
 Archibald Douglas Cochrane (1885–1958), brittisk sjöofficer
 Archie Cochrane (1909–1988), brittisk epidemiolog